Carl Tenner ist der Name folgender Personen:

* Carl Tenner (Politiker), deutscher Politiker 
 Carl Christian Tenner (1791–1866), deutscher Lyriker
 Carl Friedrich Tenner (1783–1860), deutschbaltischer Geodät und Astronom